Warth kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Warth (kommun i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bregenz, 
 Warth (kommun i Österrike, Niederösterreich), Politischer Bezirk Neunkirchen,